Frederik Christiaan van Schaumburg-Lippe (1655-1728), zoon van Filips I van Schaumburg-Lippe en Sophie van Hessen-Kassel
Frederik Christiaan van Schaumburg-Lippe (1906-1983), zoon van George van Schaumburg-Lippe en Maria Anne van Saksen-Altenburg